Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ray Ruffels e Allan Stone che hanno battuto in finale Mike Cahill e John Whitlinger 3-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (primo turno)

  Juan Gisbert /  Manuel Orantes (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1976